13-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 2003 году в Бирмингеме (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Международные спортивные соревнования в Бирмингеме